Porto Novo o Porto-Novo è un toponimo di origine portoghese, che significa "porto nuovo". Località con questo nome includono:

 Porto-Novo, capitale del Benin
 Porto Novo, città di Capo Verde
 Contea di Porto Novo, Capo Verde
 Porto Novo, nome coloniale della città indiana di Parangipettai